Sermaise (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Sermaise (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary